Podere Isola ima više značenja:
 Podere Isola, Modena
 Podere Isola, Prato